Пиједра Пинта има више значења:

 Пиједра Пинта (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пиједра Пинта (Запотитлан Таблас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пиједра Пинта (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пиједра Пинта (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику